Compenha (oficialment en francès: Compiègne, en picard: Compiène) és una comuna francesa, situada al departament de l'Oise i a la regió dels Alts de França. L'any 1999 tenia 41 254 habitants.

El 1237 Robert I d'Artois, (1216-1250), germà de Sant Lluís rei de França es casà amb Matilda d'Artois en aquesta localitat.

Vegeu també Castell de Compiègne.

Referències